Wojcieszuny – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Wojcieszuny – wieś na Litwie, rejonie solecznickim